Rijnsweerd, een subwijk in Utrecht
 Huis Rijnsweerd, een voormalig versterkt huis in Utrecht
 Knooppunt Rijnsweerd, een verkeersknooppunt bij Utrecht